Brazilië
Atalaia (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Atalaia (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Portugal
Atalaia (Gavião), plaats in de Portugese gemeente Gavião
Atalaia (Lourinhã), plaats in de Portugese gemeente Lourinhã
Atalaia (Montijo), plaats in de Portugese gemeente Montijo
Atalaia (Pinhel), plaats in de Portugese gemeente Pinhel
Atalaia (Vila Nova da Barquinha), plaats in de Portugese gemeente Vila Nova da Barquinha